Liste der Baudenkmale in Herzberg steht für:

 Liste der Baudenkmale in Herzberg (Elster), Gemeinde Herzberg, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Herzberg (Mark), Gemeinde Herzberg (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg